Fliegerkreuz steht für:

 Fliegerkreuz (Niederlande)
 Fliegerkreuz von Peru